Serres
 Serres, Aude
 Serres, Hautes-Alpes
 Serres, Meurthe-et-Moselle